Коломійцев Віталій Сергійович ( 1992) — російський професійний футболіст.
  (1896—1919) — перший радянський дипломатичний представник в Ірані.
 Коломійцев Костянтин Гаврилович (1904—1983) — залізничник, начальник Сталінської (Придніпровської) залізниці (1951—1969). Герой Соціалістичної Праці.
 Коломійцев Михаило Андрійович ( 2000) — російський професійний футболіст.
 Коломійцев Олександр Анатолійович — учасник антитерористичної операції, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Коломійцев Олексій Володимирович (* 1972) — кандидат технічних наук, заслужений винахідник України, підполковник ЗСУ.
 Коломійцев Олексій Володимирович ( 1972) — український композитор і театральний режисер, а також актор і музикант.
  (1925—1992) — старший лейтенант РА, повний кавалер ордена Слави.

Див. також 
 Коломійцеве

Примітки